Die Virginia Slims of Dallas 1986 waren ein Tennis­turnier der Damen in Dallas. Das Teppichplatzturnier war Teil der WTA Tour 1986 und fand vom 10. bis 16. März 1986 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1986
Tennisturnier in Dallas